Campeonato Uruguayo de Fútbol 1994 puede referirse a:

 el campeonato 1994 de la Primera División;
 el campeonato 1994 de la Segunda División;
 el campeonato 1994 de la Primera "C".